De 12,5 kilometer achtervolging voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 12 februari 2018 in het Alpensia Biathlon Centre in Pyeongchang. Regerend olympisch kampioen was de Fransman Martin Fourcade, Fourcade wist zijn titel met succes te verdedigen.

Tijdschema

Uitslag 
De starttijdachterstand is op basis van klassering/tijdachterstand op de 10 kilometer sprint bepaald. (Winnaar Arnd Peiffer startte als eerste, enz.)

Bronvermelding 
  Startlijst
  Uitslag

Mannen achtervolging